Hulick ist der Familienname folgender Personen:

 Douglas Hulick, amerikanischer Autor von Fantasyromanen
 George W. Hulick (1833–1907), amerikanischer Politiker